Переверзево — название населённых пунктов:

Россия 
 Переверзево — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Переверзево — деревня в Краснинском районе Липецкой области.